Бейра — историческая провинция Португалии.
 Бейра — город и порт в Мозамбике.
 Бейра — небольшая антилопа семейства полорогих.
 (1474) Бейра — астероид, относящийся к группе астероидов, пересекающих орбиту Марса, который принадлежит к тёмному спектральному классу B.
 Принц Бейра — традиционный титул наследника предполагаемого наследника португальского королевского престола.
 Бейра (озеро) (англ.) — озеро на Шри-Ланке.

См. также 
 Сан-Висенте-да-Бейра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку.